Schwedische Kirche steht für:
 Schwedische Kirche, Svenska kyrkan, eine lutherische Denomination, ehemalige Staatskirche Schwedens  

Gebäude:
Schwedische Kirche (Lübeck) 
Gustaf Adolfskyrkan (Hamburg)  
Schwedische Kirche (Berlin)
St Erik's Church (San Pedro), San Pedro, Los Angeles, Kalifornien, USA 

Siehe auch:

 Schwedische Missionskirche